Павлов, Григорий:
 Павлов, Григорий Петрович (1913—1994) — первый секретарь Липецкого областного комитета КПСС (1963—1984).
 Павлов, Григорий Родионович (1920—1994) — генерал-лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза (1943).